Мех:
 Мех — волосяной покров млекопитающих.
 Мех — звериная шкура, снятая с шерстью.
 Мех, или бурдюк — большой кожаный мешок.
 Мех — устройство для нагнетания воздуха.
 Фокусировочный мех — приспособление для фотоаппарата.
 Мех — фантастическая боевая машина.
 Мех (мн. мехи) (сокр. mech от ) или боевой мех () — шагающий боевой механический робот в вымышленной вселенной BattleTech.
 Мех — биографическая драма Стивена Шейнберга (США, 2006).
 Мех, Артём Сергеевич (род. 1991) — украинский певец, музыкант и автор песен, бывший солист группы «Пара Нормальных».

См. также 
 Mech — польская рок-группа.
 Меха (значения)
 Мехи (значения)